

События 
 Консулы имп. Валентиниан III (VII раз) и Геннадий Авиен.
 Гонория возвращает Аттиле кольцо, прося освободить её от замужества с ним. Аттила потребовал половину империи в качестве приданого.
 28 июля — Гибель Феодосия во время охоты после 42 лет правления. Пульхерия провозглашает императором сенатора Маркиана.
 450—457 — Император Византии Маркиан (ок.390-457, 25.1).
 Женитьба Маркиана на Пульхерии (399-ок.455). Маркиан прекращает платить дань гуннам. Пульхерия и Маркиан против монофизитов.
 Маркиан заключает договор выплаты дани Гуннам; после чего Аттила ориентируется в западном направлении.
 Вандалы разграбили Сиракузы.
 Англы, саксы и юты, которые пришли по просьбе Вортигерна в Британию, отказываются от протектората британцев и основывают собственные англосаксонские королевства.
 С 450 года началось переселение бриттов из Британии в названную в честь этого местность Бретань (Франция, Бельгия) вследствие нападения англосаксов.
 Йездигерд требует от армянской знати принятия зороастризма. В Армении поднимается народное восстание во главе с спарапетом Варданом Мамиконяном. Движения в Картли и Албании. Победа грузино-армяно-албанского ополчения Вардана Мамиконяна над персами близ Халхала. Армяне неудачно просят помощи у Византии.
 450—455 — Государство Гупта с большим трудом отражает нашествие эфталитов.
 4 апреля — явление образа «Живоносный источник». Чудесное исцеление Богоматерью слепца у источника, находящегося недалеко от Константинополя. Свидетелем данному событию был некий воин по имени Лев Маркелл, ставший впоследствии императором Византии (455(или 457)—473 годы), после Маркиана .

Родились 
 Тразамунд, король вандалов (ум. 523)
 Кэндзо (Kenzo), 23-й император Японии (ум. 487)
 Кадваллон ап Эйнион, король Гвинеда (ум. 517)

Скончались 
 28 июля — Феодосий II, император восточно-римской империи с 408
 27 ноября — Галла Плацидия, императрица западно-римской империи

См. также